Baccio d'Agnolo (1460-1543), un sculpteur et architecte de l'école florentine ;
 Giuliano d'Agnolo, un des trois fils de Baccio d'Agnolo, également architecte florentin ;
 Battista d'Agnolo, un peintre de l'école vénitienne du .